Stobbe är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Stobbe (1906–1956), tysk politiker
 Alfred Stobbe (född 1924), tysk nationalekonom
 Dietrich Stobbe (1938–2011), tysk politiker och statsvetare
 Johann Stobbe (1860–1938), tysk kemist
 Julius Stobbe (1879–1952), tysk arkitekt
 Otto Stobbe (1831–1887), tysk historiker och jurist

Tyska efternamn